Amisega  — род ос-блестянок из подсемейства Amiseginae. Около 20 видов.

Распространение 
Северная и Южная Америка: от США до Бразилии и Парагвая.

Описание 
Мелкие осы-блестянки (менее 5 мм). Коготки лапок со срединным зубцом. Щёки короткие, менее чем 0,25 от высоты глаз. Проподеум округлый, без зубцов. Метанотум узкий, параллельно сторонний (в 2 раза короче скутеллюма). Самки и самцы крылатые. Паразитоиды.

Систематика 
Около 20 видов.
  — Южная Америка
  — Белиз
  — Мексика
  — Коста-Рика
  — США
 =Mesitiopterus floridensis
  — США
 =Mesitiopterus kahlii
  — Бразилия
  — Бразилия
  — Бразилия
  — Бразилия
  — Бразилия
 Другие виды

Примечания

Литература

Ссылки 
 
Осы-блестянки
Роды перепончатокрылых
Насекомые Северной Америки
Насекомые Южной Америки